Watt ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite. Er bildet zusammen mit dem Krater Steinheil, der seinen nordwestlichen Wall überlagert, einen Doppelkrater, der südöstlich des großen Ringgebirges Janssen liegt.
Das Kraterinnere ist im Südosten weitgehend eben, im Nordwesten von Ejekta von Steinheil überdeckt.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem schottischen Erfinder James Watt offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Watt auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
James Watt